LXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lukulu (Zambia)